Вишнупур:

 Вишнупур — город в Индии, в штате Западная Бенгалия. Входит в состав округа Банкура.
 Вишнупур — округ в индийском штате Манипур.